Strachey är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 Barbara Strachey (1912–1999)
 Christopher Strachey (1916–1975)
 Henry Strachey (konstnär)
 James Strachey (1887–1967)
 John Strachey , flera personer
 John Strachey (journalist) (1860–1927)
 John Strachey (politiker) (1901–1963)
 John Strachey (ämbetsman)
 Lytton Strachey (1880–1932)
 Richard Strachey (1817–1908)

Engelska efternamn